Die Carrera de la Mujer Bogotá ist ein Frauenlauf in Bogotá (Kolumbien), der seit 2007 stattfindet.

Die Strecke ist ein Rundkurs von 4 km im Simón Bolívar Metropolitan Park. Die Eliteläuferinnen starten, wie schon bei den ersten beiden Ausgaben, seit 2014 wieder über eine Distanz von 10 km, die Volksläuferinnen über 8 km und die Juniorinnen sowie die Seniorinnen über 4 km.

2013 nahmen mehr als 17.000 Frauen an den Wettbewerben teil.

Statistik

Streckenrekord 
 32:16 min, Yolanda Fernández (COL), 2007

Siegerinnenliste

Siehe auch 
 Bogotá-Halbmarathon

Weblinks 
 Offizielle Website (englische Version)

Einzelnachweise 

Frauenleichtathletikwettbewerb
Laufveranstaltung
Leichtathletikwettbewerb in Kolumbien
Sportveranstaltung in Bogotá